K10 (Zwitserland), een autoweg in Zwitserland
 Nissan Micra K10, een auto van Nissan